Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Pelican:

 USS Pelican (AM-27), ein Minenjagdboot der Lapwing-Klasse, in Dienst von 1918 bis 1945
 USS Pelican (AMS-32), ein Minenjagdboot der YMS-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1955
 USS Pelican (MHC-53), ein Minenjagdboot der Osprey-Klasse, in Dienst von 1997 bis 2007

Pelican